Engelsdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Engelsdorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Engelsdorf (Kümmersbruck), Ortsteil der Gemeinde Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Engelsdorf (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Engelsdorf (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Engelsdorf (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Engelsdorf (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Engelsdorf (Aldenhoven), Ortsteil der Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Engelsdorf (Zweifelscheid), Ortsteil der Gemeinde Zweifelscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Engelsdorf (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen

in Österreich:
 Engelsdorf (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Engelsdorf (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Engelsdorf (Gemeinde Eggenburg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Engelsdorf (Gemeinde Weinburg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weinburg, Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich
 Engelsdorf (Graz), Stadtteil und Katastralgemeinde im Stadtbezirk Liebenau von Graz, Steiermark

in Belgien:
 Engelsdorf (Malmedy), Ortsteil der Stadt Malmedy, Provinz Lüttich

in Tschechien:
 Andělka, Ortsteil der Gemeinde Višňová, Okres Liberec

in Aserbaidschan:
 İrmaşlı, das von deutschen Kolonisten gegründet wurde, trug zeitweise den Namen Engelsdorf

Engelsdorf ist der Familienname von:
 Emond von Engelsdorf (Edmund, 1330–1398), Erbkämmerer des Hauses Luxemburg